Michael Hurst, attore e regista inglese
 Michael Hurst (regista), regista e sceneggiatore inglese
 Michael Hurst (politico), politico canadese
 Michael Hurst (produttore), musicista e produttore cinematografico inglese